Józefina – imię żeńskie
 Józefina – cesarzowa francuska
 Józefina – popularne określenie kodeksu karnego cesarza Józefa II z 1787 roku
 Józefina – album muzyczny Józefa Skrzeka
 Józefina (1807-1876) – królowa-małżonka Szwecji i Norwegii
 Józefina (2011-) – księżniczka duńska, hrabina Monpezat

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 7 podstawowych

 Józefina – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Józefina – część wsi Kolonia Chorzew w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Józefina – przysiółek wsi Będków w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Józefina – część wsi Gorzkowiczki w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice 
 Józefina – część wsi Krępa w woj., w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka
 Józefina – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków 
 Józefina – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów 
 Józefina – część wsi Kozłów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów
 Józefina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Józefina – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno 
 Józefina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek 
 Józefina – część wsi Bógwidze w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew  
 Józefina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona